Top Country Albums 2004 — это список кантри-альбомов № 1 в США в 2004 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 14 недель на № 1 пробыл альбом When the Sun Goes Down певца Кенни Чесни (также #1 Billboard 200).
 9 недель на вершине чарта был альбом Here for the Party певицы Gretchen Wilson.

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2004 году
 Список альбомов № 1 в США в 2004 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2004 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2004 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2004 году

Примечания

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2004 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2004 года
2004 год в музыке США